Helmsdorf peut désigner :

Toponyme

 Helmsdorf, une commune allemande de l'arrondissement d'Eichsfeld, dans le land de Thuringe.

 Helmsdorf, un village de la commune allemande de Gerbstedt, dans l'arrondissement de Mansfeld-Harz-du-Sud (land de Saxe-Anhalt).

 Helmsdorf, un village de la ville allemande de Stolpen dans l'arrondissement de Suisse-Saxonne-Monts-Métallifères-de-l'Est (land de Saxe).

 Helmsdorf, un village de la commune allemande de Geisenhausen dans l'arrondissement de Landshut (land de Bavière).

Patronyme

 Johann Friedrich Helmsdorf, peintre et graveur allemand.

Homonymie de localités